Radek Slončík (Šumperk, 29 de maio de 1973) é um ex-futebolista profissional checo, que atuava como meia.

Carreira 
Radek Slončík se profissionalizou no FC Baník Ostrava.

Seleção 
Radek Slončík integrou a Seleção Checa de Futebol na Copa das Confederações de 1997, que terminou em terceiro lugar.

Títulos 
 República Checa
 Copa das Confederações de 1997: 3º Lugar

Naturais de Šumperk
Jogadores da Seleção Tcheca de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1997